

Patronyme 

 Goro Adachi (1913-1999), ancien sauteur à ski japonais ;
 Hatazō Adachi (1890-1947), général japonais ;
 Kagemori Adachi (?-1248), guerrier japonais du clan Adachi ;
 Masao Adachi (né en 1939), scénariste et réalisateur japonais ;
  (1870-1934), juge japonais ;
 Mitsuru Adachi (né en 1951), mangaka japonais ;
 Morinaga Adachi (1135-1200), guerrier japonais du clan Adachi ;
 Motohiko Adachi (né en 1940), compositeur japonais ;
  (né en 1987), acteur et chanteur japonais ;
 Takeo Adachi (né en 1945), artiste-peintre japonais ;
 Tetsu Adachi, mangaka japonais ;
 Tusnamitsu Adachi (1901-1981), entomologiste japonais ;
  (né en 1964), guitariste japonais ;
 Yumi Adachi (1981-), actrice japonaise ;

personnage de fiction
 Tohru Adachi, personnage du jeu de rôle Shin Megami Tensei: Persona 4.

Toponymie 

 Adachi, arrondissement spécial de Tokyo ;
 Adachi , district de Fukushima ;
 , commune japonaise de la préfecture de Fukushima.

Homonymie de patronyme japonais